Sebastian Castellanos es el personaje principal de los dos videojuegos, The Evil Within y The Evil Within 2, desarrollados por Tango Gameworks y distribuidos por Bethesda Softworks.

Personalidad 

Sebastián era un hombre dedicado, alguien con mucho reconocimiento en la policía y además un hombre de familia y padre ejemplar. Quizás dejaba que su trabajo lo consumiera a veces, pero eran gajes del oficio. Todo eso cambió cuando su casa se incendió y perdió a su hija pequeña, tras esto, su esposa investigó que había pasado realmente y dijo que estaba tras algo grande, Sebastián no le creyó y ella desapareció.

En The Evil Within, Sebastián se muestra la mayor parte del tiempo como un hombre serio y difícil de persuadir, tiene sus ideas claras y cuando se propone algo, lo logra. Tras el fallecimiento de su hija en el incendio de su casa y la desaparición de su esposa se vio terriblemente afectado y se retiró de la policía, pero su viejo amigo Joseph Oda lo convenció luego de mucho tiempo para que regresara.

En The Evil Within 2, Sebastián es un hombre que lo ha perdido todo y ya no le importa nada. Desempleado, miserable y alcohólico, es extremadamente agresivo, respondón y cascarrabias. Pero a lo largo de la historia va cambiando gracias a la ayuda de los aliados que encuentra en su camino.

The Evil Within 

Sebastián está de regreso en las filas de la policía y es enviado para investigar una masacre ocurrida en el hospital psiquiátrico Beacon. Una vez dentro es capaz de ver el horror incalculable de esa escena, cuerpo y miembros destrozados desparramados por todos lados y sangre que cubre cada centímetro del suelo. 

Tras revisar una grabación de las cámaras de seguridad donde se observa que un hombre extraño vestido con una bata blanca del hospital 'se teletransporta' y asesina a los miembros de seguridad, Sebastián no lo puede creer y el hombre misterioso aparece detrás de él y lo deja inconsciente.

Al despertar, Sebastián se encuentra en un lugar diferente al hospital, un lugar extraño y surreal, habitado por criaturas extrañas y malévolas parecidas a zombis. Ahora Sebastián deberá tratar de descubrir el misterio del lugar, aunque el misterioso hombre, Ruvik, un paciente del hospital, se lo hará imposible.

Mientras investigaban la escena de un horripilante asesinato masivo en el Beacon Mental Hospital, el detective de la policía de la ciudad de Krimson Sebastián Castellanos, su compañero Joseph Oda y la joven detective Juli Kidman se encuentran repentinamente arrojados a un mundo irreal, después de escuchar un ruido agudo. Poco después de que esto ocurra, Sebastián es separado de sus compañeros y se ve obligado a huir de un hombre monstruoso empuñando una motosierra. Al reunirse con sus colegas, la ciudad de Krimson es destruida y reorganizada por un terremoto masivo. Sebastián deambula por bosques antinaturales y edificios abandonados llenos de criaturas monstruosas, y es testigo de la aparición de un hombre desfigurado con una capucha blanca. Atrapado en el mundo de las pesadillas, Sebastián se encuentra con uno de los médicos de Beacon, Marcelo Jiménez, que está buscando a su paciente, Leslie Withers. Jiménez identifica al extraño encapuchado que los acecha como Ruvik.

En otros lugares, Kidman se ve obligada a revivir los recuerdos de su adoctrinamiento en una organización conocida como Mobius. Se revela que Kidman es en realidad un agente encubierto, enviado por Mobius para recuperar a Leslie de Jiménez, aparentemente como palanca para forzar a Jiménez a seguir trabajando para ellos. Jiménez había estado trabajando con Mobius en un proyecto conocido como STEM, una máquina capaz de unir mentes en una sola, con una mente influyente en su centro. Jiménez activó STEM sin el permiso de Mobius, señalado por el ruido agudo, pero Mobius lo anticipó y entrenó a Kidman para navegar en el mundo de STEM y recuperar a Leslie.

Sebastián se entera de la historia de Ruvik, de nombre real Rubén Victoriano, a través de varios recuerdos en los que Ruvik lo ubica. Rubén era un niño intelectualmente talentoso pero mentalmente inestable, y muy cercano a su hermana, Laura. Mientras jugaban en un granero en la finca de su familia, Laura fue asesinada y Rubén sufrió quemaduras severas después de que el granero fue incendiado como un acto de venganza contra sus padres. El padre de Rubén comenzó a esconderlo en el sótano de la casa de la familia. Profundamente traumatizado por la muerte de Laura, Rubén finalmente mató a sus padres, tomó el control de su fortuna y continuó "donando" dinero al Beacon Mental Hospital a cambio de sujetos de prueba para sus experimentos en la psique humana.

Ruvik comenzó a diseñar STEM como un medio para remodelar la realidad, para poder viajar físicamente a sus recuerdos y vivir su vida nuevamente con Laura. Jiménez luego se dio cuenta del trabajo de Ruvik y se lo reveló a Mobius, que deseaba usarlo para sus propios fines. Sin embargo, con la máquina calibrada solo para trabajar con Ruvik como su centro, Mobius se vio obligado a usar el cerebro de Ruvik después de matarlo, lo que permitió a Ruvik mantener el control del mundo STEM. Kidman se da cuenta de que, de hecho, Mobius quiere que la dócil Leslie sea un reemplazo para el cerebro de Ruvik, una mente de 'pizarra en blanco' fácilmente manipulable, que pueden usar para alimentar STEM y crear un mundo de su propio diseño.

Cuando el Dr. Jiménez, ayudado por Sebastián, intenta usar a Leslie para regresar a la realidad, se da cuenta de que Ruvik quiere transferir su mente a un anfitrión compatible y escapar al mundo real. Una bestia creada a partir del subconsciente de Ruvik mata a Jiménez, y Ruvik dispersa al grupo por su mente. Kidman encuentra a Leslie primero, y está a punto de dispararle para evitar que Ruvik lo use como anfitrión, cuando Sebastián y Joseph intervienen, lo que la obliga a dispararle a Joseph, antes de que Ruvik los separe de nuevo. Kidman intenta desesperadamente ponerse en contra de Mobius, pero se da cuenta de que le han dado un suero que le permitió a Mobius viajar al mundo de STEM con ella.

Sebastián encuentra a Leslie, y lo guía de regreso al hospital. En la parte superior del faro, ve su propio cuerpo en una bañera conectada a la máquina STEM. Kidman llega e intenta convencer a Sebastián de que Leslie tiene que morir. Ruvik los interrumpe, agarra a Leslie y lo absorbe.

Sebastián lucha contra una criatura gigantesca creada a partir del subconsciente de Ruvik y la derrota, despertando en la bañera. Se saca de la máquina, saca el cerebro de Ruvik del STEM y lo aplasta. Se despierta en la bañera de nuevo con Kidman a su lado, vigilándolo a él y a Joseph, que está inconsciente en una segunda bañera junto a él; Kidman hace un gesto para que Sebastián se quede callado. Sebastián cae inconsciente, y luego se despierta en la misma bañera, sin nadie a excepción de los cuerpos de Jiménez y Connelly. La policía y S.W.A.T. llega con refuerzos, Sebastián sale del hospital y se da cuenta de que Leslie sale por las puertas principales. Sebastián tiene un breve dolor de cabeza, un signo de la influencia de Ruvik en los sujetos dentro del STEM, lo que le hace perder de vista a Leslie.

The Evil Within 2 

Tres años después de los sucesos en Beacon Mental Hospital, Sebastián Castellanos dejó el Departamento de Policía de la ciudad de Krimson y sigue obsesionado por sus experiencias en Beacon, la desaparición de su esposa Myra y la muerte de su hija Lily en un incendio. Luego, la ex compañera y agente de Mobius, Juli Kidman, se acerca a Sebastián, quien le revela que Lily todavía está viva, ya que Mobius fingió su muerte. Sin embargo, Mobius ahora necesita la ayuda de Sebastián para salvarla. Sebastián es llevado a una instalación secreta de Mobius donde se encuentra con el Administrador, quien además explica que Lily está siendo utilizada como el Núcleo para un nuevo sistema STEM para simular una ciudad idílica llamada Unión. Sin embargo, hace algún tiempo, Mobius perdió contacto con Lily y sus agentes dentro de Unión, y ya no tienen ningún control sobre el STEM. Sebastián accede de mala gana a ayudar a Mobius para que tenga la oportunidad de salvar a Lily y entre al STEM.

Al ingresar a Unión, Sebastián descubre rápidamente que la ciudad se ha convertido en un reino de pesadilla donde todos los habitantes han sido asesinados o mutados en monstruos sedientos de sangre. Además, Sebastián es testigo de un misterioso fotógrafo con poderes sobrenaturales persiguiendo y asesinando a los operativos de Mobius. Se las arregla para conocer a Liam O'Neal, un agente sobreviviente de Mobius que ayuda a Sebastián a rastrear el paradero de Lily. Mientras Sebastián sigue su rastro, se da cuenta de que Lily ha sido secuestrada por el fotógrafo, quien se revela como Stefano Valentini, un asesino en serie que había logrado infiltrarse en la Unión. Otro agente superviviente de Mobius, Yukiko Hoffman, explica que el estado de Stefano como psicópata le da una medida de control sobre el STEM, otorgándole sus poderes. Sebastián rastrea a Stefano, quien revela que originalmente había secuestrado a Lily bajo las órdenes de otra parte, pero decidió mantenerla para que él explote sus poderes como el Núcleo. Sebastián mata a Stefano, pero se sorprende al ver que el espíritu de Myra se lleva a Lily.

Luego, el padre Theodore Wallace se acerca a Sebastián, quien intenta convencer a Sebastián de que se una a él para arrebatarle a Lily a Myra, ya que Stephano lo traicionó. Sebastián, desconfiando de Theodore, se niega y es desterrado a un bosque fuera de Unión, donde se encuentra con Esmeralda Torres. Ella le revela que ella, Kidman, Theodore y Myra habían conspirado para separar a Lily de STEM y destruir a Mobius desde adentro. Sin embargo, el plan salió mal cuando Theodore decidió secuestrar a Lily por sí mismo. Sebastián va a ver si O'Neal encuentra una nueva pista, pero descubre que ya ha sido corrompido por Theodore. Sebastián rescata a Hoffman de O'Neal y se ve obligado a matarlo, aunque O'Neal les dice cómo encontrar a Theodore con su último aliento. Sebastián y Esmeralda asaltan el reino de Theodore, pero el ataque falla cuando Theodore inhabilita a Sebastián al usar su propia culpa y duda sobre él. A Sebastián lo visita una visión de Myra, quien le asegura que lo que le pasó a Lily no fue su culpa y que debería centrarse en salvarla.

Cuando Sebastián se despierta, se entera de que Esmeralda se ha sacrificado para salvarlo. Hoffman le dice que Theodore ha erigido su fortaleza en el centro de Unión. Tanto Sebastián como Hoffman asaltan la fortaleza de Theodore, pero Hoffman muere después de ayudar a Sebastián a romper la fortaleza. Sebastián luego lucha y derrota a Theodore, quien es asesinado por Myra. Sin embargo, Myra le dice a Sebastián que deje el STEM y la deje a ella y a Lily sola. Confundido, Sebastián sigue a Myra a una recreación de su hogar.

Sebastián finalmente se enfrenta a Myra, cuyo deseo de proteger a Lily la ha convertido en un monstruo decidido a mantener a Lily encerrada en el STEM por su propia seguridad. Lucha de mala gana contra Myra y la derrota, haciéndola retroceder a sus sentidos. Ella le dice a Sebastián que saque a Lily del STEM, revelando que planea sacrificarse para tomar el lugar de Lily como el Núcleo y destruir a Mobius al sobrecargar las fichas en sus cerebros que los mantienen conectados al STEM. Mientras tanto, en el mundo real, el Administrador ordena a Kidman que elimine a Sebastián. Ella lo desobedece y ayuda a Sebastián y Lily a escapar del STEM mientras Myra ejecuta su plan, matando al Administrador y a todos los agentes de Mobius. Ahora, libre de Mobius, Sebastián, Lily y Kidman abandonan la instalación.

En una escena post-créditos, Sebastián se separa de Kidman y se va a vivir una nueva vida con Lily. De vuelta en las instalaciones de Mobius ahora abandonadas, el sistema STEM misteriosamente se reactiva.

Referencias 

Personajes de Bethesda
Detectives ficticios
Policías ficticios 
Personajes masculinos en videojuegos
Personajes creados por Shinji Mikami
Personajes de videojuegos de terror